Li Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Li Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Li Xian (härad i Kina, Gansu), 
 Li Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Li Xian (härad i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar